Pimpinella lucida är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Pimpinella lucida ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
lucida